La Serie B1 2015-2016 si è svolta dal 17 ottobre 2015 al 6 giugno 2016: al torneo hanno partecipato quarantuno squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le squadre, divise in tre gironi, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di ventisei giornate; al termine della regular seson:
 Le prime due classificate di ogni girone sono promosse in Serie A2.
 La terza e la quarta classificata di ogni girone hanno acceduto ai play-off promozione, strutturati in quarti di finale (a cui hanno partecipato la peggiore terza classificata e la quarta classificata di ogni girone), semifinali e finale, tutte giocate al meglio di due vittorie su tre gare: la vincitrice è promossa in Serie A2.
 Nessuna è retrocessa.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Girone A

Girone B

Girone C

Torneo

Regular season

Girone A

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A2.
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Qualificata ai quarti di finale play-off promozione.

Girone B

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A2.
      Qualificata ai quarti di finale play-off promozione.

Girone C

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Serie A2.
      Qualificata alle semifinali play-off promozione.
      Qualificata ai quarti di finale play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
 2015-2016